Стефан Пото́цкий:
 Потоцкий, Стефан (1624—1648) — польский воевода.
 Потоцкий, Стефан (1568—1631) — военный и государственный деятель Речи Посполитой, магнат, генерал и воевода.
 Потоцкий, Стефан (1665—1730) — государственный деятель Речи Посполитой, воевода, староста, маршалок.